Hosjö kan syfta på:

 Hosjö – en stadsdel i Falun
 Hosjö församling – en tidigare (kapell)församling i Västerås stift –2012
 Hosjö kyrka –  en kyrkobyggnad i stadsdelen Hosjö i Falun
 Hosjö distrikt – ett distrikt i Falu kommun och Dalarnas län 2016–
 Hosjö, Bohuslän – en sjö på gränsen mellan Sverige och Norge i Tanums kommun och Haldens kommun

Se även
 Hosjön – flera